EGCS – grafika komputerowa
 EGCS – kompilator